Halles puede referirse a:
En Francia, market hall, una zona tradicional de mercado cubierto y abierto.
Halles de París
Halles de Plouescat, de comienzos del siglo XVI, se declararon monumento histórico en 1915.
Halles du Faouët, declaradas monumento histórico en 1914. Construites en 1542.
 Halles de Questembert, construidas en 1552, declaradas monumento histórico en 1922.
 Halles de Salmaise, del siglo XIII, declaradas monumento histórico.
 Halles de Milly-la-Forêt, de 1479, declaradas monumento histórico en 1923.
 Halles de Cozes, del siglo XIII, declaradas monumento histórico en 1938.
 Halles de Beauregard, del siglo XI, declaradas monumento histórico en 1922.
 Halles de Lyon-Paul Bocuse
 Halles de Chambéry
 Halles Raspail 
 Halles centrales de Limoges 
 Halles centrales de Reims 
 Grande halle de la Villette 
 Halle de Creully

En Bélgica, además, lonja (edificio cerrado vinculado a un gremio o actividad comercial).
 Halle al'Chair, en Namur
 Halles aux Viandes, en Lieja
 Halles aux draps, Ypres
 Halles de Schaerbeek
 Halles Saint-Géry

Topónimos en Francia
París
Estación de Châtelet - Les Halles, ferroviaria
Estación de Les Halles, del metro
Departamento de Ródano
Les Halles
Departamento de Mosa
Halles-sous-les-Côtes

Notas